Timure peut faire référence à :
 Timure, un village development committee du Népal situé dans le district de Palpa ;
 Timure, un village development committee du Népal situé dans le district de Rasuwa.